Ray Patterson, animateur et réalisateur (1911 - 2001)
 Ray Patterson, joueur de basket et dirigeant (1922 – 2011)